Portmore Lough kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Portmore Lough (sjö), Nordirland, 
 Portmore Lough (naturreservat), Nordirland, Craigavon District, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar